Het ATP-toernooi van Miami 2006 (met de officiële naam NASDAQ-100 Open 2006) werd gespeeld van 22 maart tot en met 2 april 2006. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2006 trok 272.033 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales 
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Kwartfinale
| RD2=Halve finale
| RD3=Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Roger Federer
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-seed2=9
| RD1-team2= James Blake
| RD1-score2-1=62
| RD1-score2-2=4
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Andy Roddick
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=4
| RD1-seed4=11
| RD1-team4= David Ferrer
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3='''6
| RD1-seed5=22
| RD1-team5= Mario Ančić
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=2
| RD1-seed6=3
| RD1-team6=

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami